Дэ́вид Уэйн «Джуниор» Хойлетт (; род. 5 июня 1990, Брамптон, Онтарио, Канада) — канадский футболист ямайского происхождения, нападающий «Рединга» сборной Канады.

Клубная карьера 
Хойлетт воспитанник академии «Блэкберн Роверс». Первоначально он не смог получить разрешение на работу в Англии, в результате этого «Блэкберн» одолжил Дэвида ряду немецких клубов.

Летом 2009 года Хойлетту было предоставлено разрешение на работу по апелляции, что позволило ему продолжить свою карьеру в Англии. Свой первый гол забил в Кубке Лиги, в ворота «Джиллингема». С сезона 2009/10 являлся игроком основного состава «Блэкберна».

27 июля 2012 года «Куинз Парк Рейнджерс» официально объявил о подписании 4-летнего контракта с Дэвидом. Трансфер состоялся на правах свободного агента. Причиной ухода послужило то, что Хойлетт не пожелал оставаться в вылетевшем из Премьер-лиги «Блэкберне». По окончании сезона 2015/16 Хойлетт покинул КПР в качестве свободного агента.

6 октября 2016 года Хойлетт присоединился к «Кардифф Сити», став первым игроком подписанным клубом после назначения нового главного тренера Нила Уорнока. За «Кардифф Сити» дебютировал 14 октября в Севернсайдском дерби против «Бристоль Сити». 19 ноября в матче против «Хаддерсфилд Таун» забил свой первый гол за «Кардифф». 6 июня 2017 года подписал новый однолетний контракт с «Кардифф Сити». 26 июня 2018 года подписал новый трёхлетний контракт с валлийским клубом. 9 мая 2021 года Хойлетт через Instagram объявил об уходе из «Кардифф Сити».

19 августа 2021 года Хойлетт подписал контракт с «Редингом» на один год. 2 октября 2021 года забил первый гол за клуб в ворота «Кардифф Сити». В июле 2022 года Хойлетт повторно подписал контракт с «Редингом» ещё на один год. В сезоне 2022/23 Хойлетт начал выступать на позиции крайнего защитника, заслужив похвалу за свои выступления от тренера Пола Инса.

Международная карьера 

Хойлетт родился в Канаде. Будучи ребёнком, он был капитаном сборной Канады и в 2001 году представлял её на Кубке Наций в Париже.

Он имел право выступать за сборную Канады или Ямайки по футболу на международном уровне. Кроме того, он имел возможность играть за сборную США. В марте 2012 года Хойлетт сообщил различным СМИ, что будет рассматривать вариант со сборной Англии по футболу.

В сентябре 2015 года Канадская футбольная ассоциация объявила о том, что Хойлетт будет выступать за сборную Канады. За канадскую сборную он дебютировал несколько недель спустя, 14 октября в товарищеской игре со сборной Ганы.

Хойлетт был включён в состав сборной Канады на Золотой кубок КОНКАКАФ 2017.

Летом 2019 года был вызван в сборную для участия в Золотом кубке КОНКАКАФ. Забил на турнире два гола — в первом матче группового раунда против сборной Мартиники (4:0) и в третьем матче против сборной Кубы (7:0).

Был включён в состав сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021 и на чемпионат мира 2022 года.

Личная жизнь 
Отец Хойлетта родом из города Очо-Риос, Ямайка. Родной брат Дэвида — Джейнил — также пытался стать профессиональным футболистом: выступал за юношеские и молодёжные составы «Блэкберна», «Санкт-Паули», «Майнца» и «Франкфурта», а также юношескую и молодёжную сборные Канады; в 2015 году на Супердрафте MLS был задрафтован клубом «Даллас», однако подписан так и не был.

Статистика

Статистика в сборной

Примечания

Ссылки 

  Steve Bottjer — David Junior Hoilett — RedNation Interview Series (14 декабря 2009)
 
 
 
 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Падерборн 07»
Игроки ФК «Санкт-Паули»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Рединг»